«Carpe Diem» — другий студійний альбом канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. У Канаді альбом вийшов у 1994; у 1998 в Бельгії, Франції та Швейцарії вийшло перевидання платівки.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом Carpe Diem на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Альбоми Polydor Records
Альбоми PolyGram
Франкомовні музичні альбоми